industrie
 Royal Swinkels Family Brewers, voorheen Bavaria N.V., een Nederlandse drankfabrikant
 Brouwerij Bavaria, een brouwerij van dit bedrijf
 Bavaria (bier), een biermerk van dit bedrijf
 Bavaria (Colombia), een Colombiaanse bier- en frisdrankbrouwerij
 Bavaria (film), een filmproductiemaatschappij in München
 Bavaria (zeilen), een Duitse fabrikant van zeiljachten
 geografie
 Beieren (Latijn: Bavaria), een Duitse deelstaat
 Bavaria (Kansas), een plaats in de Amerikaanse staat Kansas
 vervoer
 Bavaria (trein)